Pskow beschreibt:

die russische Großstadt, siehe Pskow
den Flughafen der Stadt, siehe Flughafen Pskow
den gleichnamigen Oblasten, siehe Oblast Pskow
den Stadtkreis, siehe Stadtkreis Pskow

Siehe auch:

Freies Institut Pskow
Staatliche Universität Pskow